

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard Gorceix, (1937-1984), historien de la philosophie ;
 Claude-Henri Gorceix, (1842-1919), minéralogiste français.
 Paul Gorceix, (1930-2007), philologiste français.

Homonymie de patronyme